We've Come for You All е девети студиен албум на траш метъл групата Anthrax. Издаден е на 6 май 2003 г. от Sanctuary Records.

Обща информация 
„We've Come for You All“ е последен албум с вокалиста Джон Буш. В него гост-участие имат вокалиста на The Who Роджър Долтри, както и Даймбег Даръл от Pantera. Получава положителни оценки, като от About.com се споменава, че „групата се връща в играта“. Въпреки това, албумът достига само 122-ро място в Billboard 200, с 10 000 продадени копия през първата седмица.

Състав 
 Джон Буш – вокали
 Скот Ян – китара
 Роб Каджано – китара
 Франк Бело – бас
 Чарли Бенанте – барабани

Допълнителен персонал 
 Роджър Долтри – допълнителни вокали в „Taking the Music Back“
 Даймбег Даръл – китара в „Strap It On“ и „Cadillac Rock Box“

Песни

Източници 

Албуми на Антракс
Музикални албуми от 2003 година